Константи́н Константи́нович Ивано́в:
 Иванов, Константин Константинович (1921—2003) — советский художник-график.
 Иванов, Константин Константинович (1907—1984) — советский дирижёр.
 Иванов, Константин Константинович (род. 1942) — религиозный философ.
 Иванов, Константин Константинович — советский колхозник в Кемеровской области, Герой Социалистического Труда (1949).